Thule kan avse

 Thule (mytologi) – en plats i grekisk-romersk mytologi

Platser 
 (Nya) Thule – en stad på Grönland, se Qaanaaq
 Gamla Thule (Uummannaq) – en by vars invånare flyttades till Qaanaaq 1953 
 Thule Air Base – amerikansk flygbas på Grönland
 Tulegatan, Vasastan, Stockholm (stavat Thulegatan 1885).
 Tulegatan, Sundbyberg

Företag 
 Choklad AB Thule – tidigare choklad- och konfektyrtillverkare i Stockholm.
 Thule Group – ett svenskt företag som tillverkar sport- och fritidsprodukter.
 Lifförsäkrings AB Thule – ett tidigare svenskt försäkringsbolag, sedan 1963 en del av Skandia.
 Ångfartygs AB Thule – ett svenskt rederi 1870-1916.

Övrigt 
 Thule (isbrytare) – en svensk statsisbrytare
 Thule (hjulångare) - en hjulångare byggd vid Motala varv 1849.
 HMS Thule – ett svenskt pansarskepp
 Thule (årsbok) – Kungliga Skytteanska Samfundets årsbok
 279 Thule  – en asteroid

Se även 
 Ultima Thule
 Tule (olika betydelser)